Pentagon poate avea mai multe înțelesuri:
 Un poligon cu cinci laturi Pentagon (geometrie)
 Sediul Ministerului Apărării al SUA (în engleză: Department of Defense, prescurtat: DoD), o clădire pentagonală -  v. articolul Pentagon, Washington D.C.
 Ministerul Apărării al SUA, DoD

Substantive comune